Budynek Zakładu Edukacji Artystycznej UMK w Toruniu – zabytkowa siedziba Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 4, w sąsiedztwie Instytutu Artystycznego UMK, Młodego Lasu oraz Parku Miejskiego.

Historia 
Budynek powstał w 1901 roku i pierwotnie należał do radcy miejskiego Emila Dietricha. W 1991 roku przejął i zagospodarował go na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując tu Zakład Geologii i Hydrogeologii. Od 2007 roku obiekt jest siedzibą Zakładu Edukacji Artystycznej Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych.

Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1090).

Przypisy 

Architektura historyzmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń